Francisco Rodrigues (1914-??) – portugalski piłkarz
 Francisco Rodrigues (1925–1988) – brazylijski piłkarz

Przypisy